Hans Kongelige Højhed Prins Vincent (Vincent Frederik Minik Alexander, født 8. januar 2011 på Rigshospitalet i København) er anden søn og tredje barn af Kronprins Frederik og Kronprinsesse Mary. Prins Vincent er nummer 4 i den danske tronfølge og nr. 324a i den britiske tronfølge.

Fødsel 

Prinsen og hans tvillingesøster blev født d. 8 januar 2011. Han blev født kl. 10.30 og 26 minutter senere blev hans tvillingesøster, Prinsesse Josephine, født. Han målte 47 cm og vejede 2674 gram. Hun målte 46 cm og vejede 2.554 gram ved fødslen.

Dåb og navngivning 
Prinsen og hans tvillingesøster Prinsesse Josephine blev døbt den 14. april 2011 i Holmens Kirke. Han og tvillingesøsteren, Prinsesse Josephine, blev døbt af kongelig konfessionarius Erik Norman Svendsen. Han fik navnet Vincent Frederik Minik Alexander.

Prins Vincents faddere var:
 John Stuart Donaldson – kronprinsesse Marys bror
 Den spanske kronprins Felipe ~ in absentia, da han var forhindret.
 Prins Gustav zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg
 Hofjægermester og greve Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille
 Baronesse Helle Reedtz-Thott
 Hofdame Caroline Heering

Navne 
 Vincent
 Frederik efter sin far Kronprins Frederik
 Minik er grønlandsk navn til ære for Grønland og Kronprins Frederiks kærlighed til landet. Hans tvillingesøster har ligeledes et grønlandsk navn. Disse to kongebørn er de første danske kongebørn, der hermed får navne, der hædrer denne del af Rigsfællesskabet. Navnene kan finde vel nok deres ophav i kronprinsens Siriusfærd til Grønland, hvorefter han og senere kronprinsessen har haft et helt særligt forhold til Grønland.
 Alexander

Uddannelse 
Prins Vincent startede på Tranegårdskolen i Hellerup tirsdag den 15. august 2017, sammen med sin søster prinsesse Josephine. Tvillingerne går dog i hver sin klasse, efter forældrenes vurdering.

Prins Vincent begyndte den 6. januar 2020 på et 12-ugers skoleophold på skolen Lemania-Verbier i Schweiz sammen med sine søskende.
Opholdet blev dog afbrudt pga situationen vedr. coronaviruspandemi.

Titler og prædikater 

 8. januar 2011 – nu: Hans Kongelige Højhed Prins Vincent til Danmark, greve af Monpezat.

Anetavle 
Prins Vincent deler anetavle med sine søskende: Prins Christian, Prinsesse Isabella og Prinsesse Josephine.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Officiel website 
 

Prinser fra Danmark
Personer fra København
Grever fra Danmark
Tvillinger fra Danmark
Huset Glücksburg